Очарова́ние:

Фильмы 
 «» () — американский фильм режиссёра , вышедший в 1961 году.
 «Очарование» () — французский вампирский эротический фильм ужасов 1979 года режиссёра Жана Роллена.
 «» () — канадский фильм режиссёров , вышедший в 2017 году.

Другое 
 Очарование (также чарм, шарм) — квантовое число в физике элементарных частиц.
 Поверхностное очарование («бойкое очарование») — стремление быть ловким, обаятельным, привлекательным и простым в общении с людьми.